Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1965. godinu je osvojila momčad Zadra.

Ljestvice

1. liga 

Sastav prvaka: Vladimir Ćubrić, Đuro Stipčević, Miljenko Valčić, Marko Ostarčević, Bruno Marcelić, Jure Košta, Josip Đerđa, Petar Anić, Petar Jelić, Mile Marcelić, Krešimir Ćosić, Željko Troskot, Milan Komazec, Zanki, Brajković. Trener: Enzo Sovitti

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.

1965